Arnold Luschin – numismatico e storico del diritto austriaco
 Francesco Saverio Luschin – arcivescovo cattolico sloveno
 Hugo Luschin – giudice del Reichsgerichtsrat austriaco
 Raimund Luschin – religioso austriaco e teologo morale cattolico romano